Broadbent ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Broadbent (* 1947), Jazzpianist, Arrangeur und Komponist
 Ambrose B. Broadbent (1885–1952), US-amerikanischer Politiker
 Annie Broadbent, britische Gerätturnerin
 Betty Broadbent (1909–1983), amerikanische Tätowiererin und Schaustellerin
 Bob Broadbent (1904–1986), australischer Radrennfahrer
 Donald Broadbent (1926–1993), britischer Psychologe
 Graham Broadbent, britischer Filmproduzent
 Jack Broadbent (* 1988), britischer Gitarrist und Singer-Songwriter
 Jim Broadbent (* 1949), britischer Schauspieler
 Michael Broadbent (1927–2020), britischer Weinkritiker 
 Peter Broadbent (1933–2013), englischer Fußballspieler
 Punch Broadbent (1892–1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Richard Broadbent (* 1953), britischer Geschäftsmann
 Robert Broadbent († 2015), US-amerikanischer Manager und Museumsgründer
 Russell Broadbent (* 1950), australischer Politiker
 Simon Ralph Broadbent (1928–2002), britischer Statistiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Broadbent (Oregon)